Asiatiska mästerskapet i fotboll för damer 1981 var den tredje upplgagan av turneringen, och spelades 7–17 juni 1981 i Hongkong. Taiwan vann turneringen för tredje gången i rad, i finalen besegrade man  Thailand.

Anläggningar
Mong Kok Stadium
Government Stadium

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Externa länkar
RSSSF.com

1981 i Hongkong
Fotbollsåret 1981
Fotboll i Hongkong
1981
WP:Projekt Kina
Sportevenemang i Hongkong